Jméno a příjmení James Blake nosí více osobností:

 James Blake (* 1979) – americký tenista
 James Blake (hudebník) (* 1988) – britský hudebník
 James Blake (album) – jeho album z roku 2011
 James Carlos Blake (* 1947) – americký spisovatel